Santa Victoria —o Santa Vitória— puede referirse a las siguientes mártires y santas católicas:

 Victoria de Albitina, mártir paleocristiana.
 Victoria de Córdoba (s. III), mártir de Córdoba, hermana de San Acisclo.
 Victoria de Tívoli (s. III), mártir paleocristiana.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes localidades o divisiones administrativas:

 Santa Victoria, localidad del departamento General San Martín, en la provincia de Córdoba (Argentina).
 Santa Victoria Este, localidad del departamento Rivadavia, en la provincia de Salta (Argentina).
 Santa Victoria Oeste, localidad del departamento Santa Victoria, en la provincia de Salta (Argentina).
 Santa Victoria, departamento de la provincia de Salta (Argentina).
 Santa Vitória, ciudad de Minas Gerais (Brasil).
 Santa Vitória, freguesia del municipio de Beja (Portugal).

Además, puede referirse a:
 El colegio de Santa Victoria, conjunto arquitectónico situado en la calle de Santa Victoria, en la ciudad de Córdoba (España).
 La estación Santa Victoria, estación ferroviaria de la localidad de Santa Victoria, en la provincia de Córdoba (Argentina).